André Bjerke – poeta e scrittore norvegese
 Desiree Bjerke – velocista di skeleton norvegese
 Rune Bjerke – politico norvegese
 Trine Bjerke Rønning – ex calciatrice norvegese, difensore o centrocampista
 Vegar Bjerke –  ex calciatore norvegese, centrocampista